Bedero Valcuvia, comune in provincia di Varese
 Bedero Valtravaglia, fraz. di Brezzo di Bedero in provincia di Varese